Giovanni Fava può riferirsi a:

Claudio Fava (Giovanni Claudio Fava, 1957-), giornalista e politico italiano
Gianni Fava (Giovanni Fava, 1968-), politico e dirigente sportivo italiano